Putineiu (Giurgiu) ;
 Putineiu (Teleorman) ;